Walter Perez ou Walter Pérez peut désigner :
 Walter Pérez, (1975-), coureur cycliste argentin ;
 Walter Perez, (1982- ), acteur américain de cinéma et de télévision.